Boston Pizza Cup 2012, turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 8-12 lutego 2012 w Camrose na lodowisku Encana Arena.

W rywalizacji brało udział 12 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Kevin Martin, uplasował się na 3. miejscu. Nowym mistrzem Alberty został Kevin Koe, który w finale pokonał 6:3 Brocka Virtue.

Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2012.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
12 lutego 2012; 15:00

Półfinał 
12 lutego 2012; 9:30

A-B 
11 lutego 2012; 18:30

C1-C2 
11 lutego 2012; 18:30

Runda A

A1 
8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B1

A2 
8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B2

A3 
8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B3

A4 
8 lutego 2012; 9:30Pokonany do B4

A5 
8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B4

A6 
8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B1

A7 
8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B2

A8 
8 lutego 2012; 18:30Pokonany do B3

A9 
9 lutego 2012; 9:00Pokonany do B6

A10 
9 lutego 2012; 9:00Pokonany do B5

A11 
9 lutego 2012; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 
9 lutego 2012; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 
9 lutego 2012; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 
9 lutego 2012; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 
9 lutego 2012; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 
9 lutego 2012; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 
9 lutego 2012; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 
9 lutego 2012; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 
10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 
10 lutego 2012; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 
10 lutego 2012; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 
10 lutego 2012; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 
10 lutego 2012; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 
10 lutego 2012; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 
10 lutego 2012; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 
10 lutego 2012; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 
10 lutego 2012; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 
11 lutego 2012; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 
11 lutego 2012; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
  

2012 w curlingu
2012